Тимофеевка (нем. Tammau)— посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Черняховского городского поселения.

Население

История 
Крепость под названием Таммов была построена в начале XIV века на месте прусской крепости Камсвикус (Каменисвике). В 1371 году крепость захватили и сожгли литвины. В 1376 году, когда литовские князья Ольгерд, Кейстутис и Свидригайло вторглись в Надровию, крепость вновь была сожжена. Таммов отстроили, но ненадолго: в 1381 году войско Кейстутиса захватило и сожгло крепость. После очередного восстановления крепость разрушили в 1409 году.

В XIX веке руины крепости превратились в поле для массовых гуляний по случаю национальных праздников. Поселение возникшее около крепости стало называться Таммовишкен. В 1938 году Таммовишкен был переименован в Таммау, в 1946 году — в посёлок Тимофеевку.

В начале XXI века на территории бывшей крепости были проведены археологические раскопки.

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)